

Горне Срн'є — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край.
 Дольне Срн'є — село, громада округу Нове Место-над-Вагом, Тренчинський край.